Fredrikstad FK é um clube de futebol da Noruega fundado em 7 de abril de 1903. Sua sede fica em Fredrikstad.

O time manda seus jogos no estádio Nye Fredrikstad Stadion, na cidade de Fredrikstad, com capacidade de 13,300 espectadores.

O clube é o segundo maior vencedor da primeira divisão norueguesa, tendo conquistado 9 títulos.

Vem trazendo grandes promessas, como o jogador Brasileiro Éverton Santos, o Norueguês vindo do Viking, Lasse Staw. E o mais recente é o azeri Ruslan Bayramov, que veio como grande reforço do Nefçti Baku.

Elenco atual 
Atualizado em 17 de Março de 2015.

Números Retirados
8 –  Dagfinn Enerly, atacante (2004–05)

Treinadores

 Egil Olsen (2005)
 Knut Torbjørn Eggen (2006)
 Anders Grönhagen (2007–09)
 Tom Nordlie (2009–10)
 Tom Freddy Aune (2010–12)
 Trond Amundsen (2012)
 Lars Bakkerud (2013)
 Håkon Wibe-Lund (2013–)

Ligações externas 
 Página oficial

 
Clubes de futebol fundados em 1903